Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Delray Beach 1997, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1997, è stato vinto da Stephanie Mabry (tds n. 3). In finale ha sconfitto Kristina Triska (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Elena Brjuchovec (semifinali)
  Kristina Triska (finale)
  Stephanie Mabry (campionessa)
  Syna Schreiber (quarti di finale)

  Pam Nelson (secondo turno)
  Tara Snyder (quarti di finale)
  Samantha Reeves (semifinali)
  Julie Pullin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Delray Beach 1997